

Localidades 

 Laubach (França)

 Laubach (Hesse)
 Laubach (Rhein-Hunsrück)
 Laubach (Cochem-Zell)

Desambiguações de topônimos